Мухаммад VIII (? — 1814) — 38-й маї (володар) і султан Борну в 1811—1814 роках.
 Мухаммад VIII аль-Амін (1881—1962) — останній бей Тунісу з династії Хусейнидів в 1943—1956 роках, перший і останній король Тунісу в 1956—1957 роках.
 Мухаммад VIII аль-Мутамассік (1411—1431) — 14-й емір Гранадського емірату в 1417—1419 і 1427—1429 роках.